Bedrijven
Nooteboom (bedrijf), Nederlands constructeur van getrokken materieel voor het uitzonderlijk vervoer
Nooteboom Textiles, Nederlands textielgroothandel uit Tilburg

Personen met de achternaam Nooteboom
Cees Nooteboom, Nederlands schrijver
Govert Nooteboom, Nederlands politicus
Marinka Nooteboom, directeur van het gelijknamige bedrijf.

Zie ook 
Noteboom (doorverwijspagina)